Флаг муниципального образования Горохове́цкий район Владимирской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 19 марта 2008 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3988.

Описание 
«Прямоугольное жёлтое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее красную полосу (в 1/4 полотнища) вдоль верхнего края, а посередине основной, жёлтой части — пять чёрных шестов с вьющимися зелёными стеблями гороха».

Символика 
Флаг разработан на основе герба Гороховецкого района.

Гороховецкий район, расположенный в восточной части Владимирской области, имеет насыщенную интересную историю. Районный центр — город Гороховец — один из древнейших городов Владимирского княжества, основанный как форпост на восточной границе. Древность Гороховецкой земли, её богатое историческое наследие запечатлённое в многочисленных памятниках архитектуры, предметах народных промыслов, искусстве местных мастеров. Центр района — город Гороховец имеет исторический герб, который был Высочайше утверждён а; его подлинное описание гласит:

«В верхней части герб Владимирский. В нижней — в золотом поле вырощенный на чёрных тычках горох, означающий имя сего города».

При составлении флага Гороховецкого района были использованы фигуры и цвета исторического герба, показывающие, что местные жители тщательно сохраняют традиции прошлого, завещанные им предками.

Красный цвет — символ мужества, силы, труда, красоты и праздника. На флаге района почётная фигура — полоса красного цвета вдоль верхнего края аллегорически символизирует лучшие качества местных жителей, преемственность поколений, единство прошлого, настоящего и будущего.

Символика ростков гороха на флаге района многозначна:

— горох — одна из основных версий названия происхождения названия района;

— основа экономики современного района — сельскохозяйственное производство, а горох — одно из растений традиционно используемое в народных обрядах, посвящённых урожаю в поле, плодовитости скота и всеобщему процветанию в хозяйстве.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, стабильности, уважения и интеллекта.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Зелёный цвет — символ природы, молодости, здоровья, жизненного роста и энергии.

Чёрный цвет — символ плодородия, мудрости, скромности, вечности.

Примечания 

Горох в геральдике